Wulanhada kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wulanhada (socken i Kina, lat 39,72, long 110,32), Inre Mongoliet, 
 Wulanhada (socken i Kina, lat 42,03, long 112,63), Inre Mongoliet, 
 Wulanhada (socken i Kina, lat 44,01, long 119,85), Inre Mongoliet, 
 Wulanhada (socken i Kina, lat 45,28, long 120,59), Inre Mongoliet, 
 Wulanhada (socken i Kina, lat 46,07, long 122,14), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar